

Nom de famille 

 Alexander Dow (1730?-1779), officier écossais ;
 Andy Dow (1973-), footballeur écossais ;
 Arthur Wesley Dow (1857-1922), peintre et illustrateur américain ;
 Blanche Hinman Dow (1893-1973), universitaire américaine ;
 Charles Dow (1851-1902), journaliste financier américain, père de la « théorie de Dow » ;
 Tony Dow (1945-2022), acteur, réalisateur et producteur américain.

Voir aussi 
 Dow Jones and Company, société de publications financières ;
 Dow Chemical, société de fabrication et de distribution de produits chimiques, devenue Dow après fusion avec DuPont ;
 DOW, l'acronyme pour le radar météorologique mobile Doppler on Wheels ;
 Brasserie Dow, une entreprise québécoise rachetée durant les années 1960 par la brasserie O'Keefe ;
 Dow City, ville de l'Iowa aux États-Unis.